Ґрейді (округ, Джорджія)
 Ґрейді (округ, Оклахома)